Земля. Море. Огонь. Небо () — советская детская драма 1967 года производства киностудии Азербайджанфильм.

Фильм рассказывает о четырёх новеллах — Земле, море, огне и небе. Название новелл имеют символический смысл, ибо в фильме показано четыре поколения, живущие в разное время в небольшой деревне.

Создатели фильма

В ролях 
 Исмаил Османлы — дед Карим
 Аладдин Аббасов — Али
 Тамара Кокова — Гюльшум
 Фидан Касимова — Севда
 Камран Раджаблы — Камиль (ребёнок)
 Алескер Ибрагимов — Камиль
 Джамиля Мамедова — Солмаз (ребёнок)
 Севда Алиева — Солмаз
 Вагиф Гасанов — Мурад (ребёнок)
 Фикрет Алиев — Мурад
 Рафик Тагиев — дядя Мурад
 Алигейдар Гасанзаде — охотник
 Земфира Садыкова- Лейла
 Г. Джафарова
 А. Жариков
 Гамлет Ханизаде — нефтяник
 Хамиз Мурадов
 Гаджимамед Кафказлы — резидент
 Анвар Хасанов — молодой солдат
 Тораханым Зейналова — старуха
 Юсиф Юлдуз — резидент
 Маяк Каримов — гость

Роли дублировали 
 Юсиф Велиев — Али (Аладдин Аббасов)
 Гасан Аблуч — Камиль Алескер Ибрагимов)
 Мухлис Джанизаде — дядя Мурад (Рафик Тагиев)
 Сулейман Аскеров — врач
 Этайя Алиева — Гюльшум (Тамара Кокова)
 Амина Юсифкызы — Севда (Фидан Касымова)
 Азизага Касымов- полковник
 Бахадур Алиев — командир

Дубляж на русский язык 
 Павел Шпрингфельд — дед Карим (Исмаил Османлы)
 Владимир Ферапонтов — Али (Аладдин Аббасов)
 Геннадий Крашенинников — дядя Мурад (Рафик Тагиев)
 Наталья Кустинская — Севда (Фидан Касымова)
 Руслан Ахметов — Кямиль (Алескер Ибрагимов)
 Юрий Мартынов — Мурад (Фикрет Алиев)

Административная группа 
 Автор сценария: Анар
 Режиссёр-постановщик: Шамиль Махмудбеков
 Оператор-постановщик: Расим Исмайлов
 Художник-постановщик: Надир Зейналов
 Художник по костюмам: Элбек Рзагулиев
 Композитор: Рауф Гаджиев

Награды и премии 
В 1968 году фильм был номинирован на премию Закавказского и Украинского кинофестиваля. Режиссёр фильма Шамиль Махмудбеков был награждён почётным дипломом.

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 154; 257.

Ссылки 
 Подробная информация

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Детские фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Анара
Фильмы по сценариям Анара